Capcom Play System, een type printplaat van computerspellenfabrikant Capcom;
 Cumulative Power Spectrum: Spectral Density
 centipoise, een verouderde eenheid voor viscositeit;
 cycles per second, een verouderde frequentie-eenheid die is vervangen door hertz.
 Conversational Programming System, een op BASIC en PL/1 gebaseerd programmeersysteem van IBM
 Carrier preselect, een systeem waarmee gebruikers van het telefoonnet een andere aanbieder kunnen kiezen, in plaats van de eigenaar van het netwerk.
Station Capelle Schollevaar